Il singolare del Bank of the West Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Magdalena Maleeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Kimberly Po.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 6–0 Monica Seles.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (finale)
  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Martina Hingis (campionessa)
  Mary Joe Fernández (secondo turno)

 Brenda Schultz (semifinali) 
 Magdalena Maleeva (primo turno) 
 Chanda Rubin (primo turno) 
 Karina Habšudová (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 1996